Змагання з плавання на дистанції 10 кілометрів серед жінок на Олімпіаді 2012 року проходили 9 серпня на озері Серпентин в Гайд-парку.

Результати

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage
Map of the Course

марафон 10 кілометрів (жінки)
Олімпійські ігри